Le district de Wuzhong (吴中) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Wuzhong (吴忠) est une ville de la région autonome du Ningxia en  Chine.

Homonymie de toponyme